Contea di Russell o Russell County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Russell – Alabama
 Contea di Russell – Kansas
 Contea di Russell – Kentucky
 Contea di Russell – Virginia
In Canada:
Contea di Russell – Ontario